John Baber peut désigner :

  (1593-1644), homme politique anglais ;
  (1625-1704), médecin anglais de Charles II ;
  (né en 1947), joueur anglais de football.